Василиу — имя и фамилия. Известные носители фамилии:
 Василиу, Андреас (Ириней; 1924—2009) — епископы Константинопольской православной церкви, епископ Патарский, викарий Фиатирской архиепископии.
 Василиу, Георгиос (род. 1931) — кипрский политик, президент Кипра.
 Василиу, Гиоргос (род. 1984) — кипрский футболист.
 Василиу Джордже (более известен как Джордже Баковия; 1881—1957) — румынский поэт-символист.
 Василиу, Дмитрий Георгиевич (род. 1926) — советский и российский сценарист.
 Василиу, Константин — румынский генерал, военный преступник.
 Василиу, Феодорос (Феодосий; род. 1936) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома), митрополит Вресфенский.
 Василиу-Рэшкану, Константин (1887—1980) — румынский генерал, участник просоветского военного переворота.